Profenusa är ett släkte av steklar som beskrevs av Macgillivray 1914. Profenusa ingår i familjen bladsteklar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bladsteklar
Profenusa